koszyk inflacyjny
 koszyk dóbr i usług
 koszyk walutowy
 koszyk (www)
 święconka

Zobacz też 
 kosz
 koszyczek